Neidenfels ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Neidenfels, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Neidenfels (Satteldorf), Weiler der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Neidenfels ist ein Burgname:
 Burg Neidenfels, Burgruine über Neidenfels, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Burg Neidenfels (Satteldorf), Burgruine über Neidenfels, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Neidenstein